Каменка:

 Реки

Белоруссия 
 Каменка (приток Лидеи) — река в Гродненской области, приток Лидеи.
 Каменка (приток Мухавца) — река в Брестской области, приток Мухавца.
 Каменка (приток Сожа) — река в Могилёвской области, приток Сожа.

Россия 
Бассейн Каспийского моря
 Бассейн Волги
 Каменка — приток Камелика.
 Каменка (приток Соймы) — река в Судогодском районе Владимирской области.
 Каменка (приток Нерли) — река в Суздальском районе Владимирской области.
 Каменка (приток Колпи) — река в Вологодской области.
 Каменка (приток Туросны) — река в Мосальском районе Калужской области.
 Каменка (приток Большой Какши) — река в Кировской области.
 Каменка (приток Ночной Черняницы) — река в Кировской области.
 Каменка (приток Пижмы) — река в Кировской области.
 Каменка (приток Шубрюга Полуденного) — река в Кировской области.
 Каменка (приток Юмки) — река в Кировской области.
 Каменка (приток Неи) — река в Костромской области.
 Каменка (приток Понги) — река в Костромской области.
 Каменка (приток Солды) — река в Костромской области.
 Каменка (приток Яузы) — река в Москве.
 Каменка (приток Горетовки) — река в Зеленограде Московской области.
 Каменка (приток Большой Сестры) — река в Московской области.
 Каменка (приток Волгуши) — река в Московской области.
 Каменка (приток Оки) — река в Московской области.
 Каменка (приток Яхромы) — река в Московской области.
 Каменка (приток Суундука) — река в Оренбургской области.
 Каменка (приток Велвы) — река в Пермском крае.
 Каменка (приток Косы) — река в Пермском крае.
 Каменка (приток Волги) — река в Саратовской области.
 Каменка (приток Косьвы) — река в Свердловской области.
 Каменка (приток Крапивни) — река в Тверской области.
 Каменка (приток Медведицы) — река в Тверской области.
 Каменка (приток Соньги) — река в Ярославской области.
 Каменка (приток Тоймины) — река в Ярославской области.
 Каменка (приток Воржехоти) — река в Угличском районе Ярославской области.
 Каменка (приток Мошницы) — река в Угличском районе Ярославской области.

Бассейн Атлантического океана
 Бассейн Чёрного моря
 Каменка (приток Вопи) — река в Смоленской области, приток Вопи.
 Каменка (приток Дона) — река в Липецкой области.
 Каменка (приток Карамыша) — река в Саратовской области.
 Каменка (приток Красивой Мечи) — река в Тульской области.
 Каменка (приток Миуса) — река в Ростовской области.
 Каменка (приток Савалы) — река в Тамбовской области.
 Каменка (приток Хмары) — река в Смоленской области.

 Бассейн Балтийского моря
 Каменка (приток Большого Удрая) — река в Псковской области.
 Каменка (приток Быстрицы) — река в Новгородской области.
 Каменка (приток Велесы) — река в Тверской области.
 Каменка (приток Великой) — река в Псковской области.
 Каменка (приток Деймы) — река в Калининградской области.
 Каменка (приток Луги) — река в Ленинградской области.
 Каменка (приток Мошни) — река в Новгородской области.
 Каменка (приток Мсты) — река в Новгородской области.
 Каменка (приток Осьмы) — река в Новгородской и Ленинградской областях.
 Каменка (приток Порусьи) — река в Старорусском районе Новгородской области.
 Каменка (приток Полы) — река в Тверской и Новгородской областях.
 Каменка (приток Тёсовы) — река в Ленинградской области.
 Каменка (приток Тихменя) — река в Тверской области.
 Каменка (приток Холовы) — река в Новгородской области.
 Каменка (приток Холыньи) — река в Новгородской области.
 Каменка (приток Шегринки) — река в Новгородской области.
 Каменка (река, впадает в Лахтинский Разлив) — в Санкт-Петербурге.
 Каменка (река, впадает в Чудское озеро) — в Псковской области.

Бассейн Северного Ледовитого океана
 Каменка (река, Большевик) — река на острове Большевик (Северная Земля).
 Бассейн Баренцева моря
 Каменка (приток Выхчйока) — река в Мурманской области, в бассейне Иоканги.
 Каменка (приток Титовки) — река в Мурманской области, приток Титовки.
 Каменка (река, впадает в Баренцево море) — в Ненецком автономном округе.

 Бассейн Белого моря
 Каменка (приток Мезени) — река в Архангельской области, приток Мезени.
 Каменка (приток Хейняйоки) — река в Карелии.
 Каменка (приток Ёны) — река в Мурманской области.
 Каменка (река, впадает в Белое море) — река в Мурманской области.
 Каменка (река, впадает в Лумбовский залив) — река в Мурманской области, впадает в Лумбовский залив.

 Бассейн Оби
 Каменка (верхний приток Алея) — река в Алтайском крае.
 Каменка (нижний приток Алея) — река в Алтайском крае.
 Каменка (приток Катуни) — река в Алтайском крае.
 Каменка (приток Чумыша) — река в Алтайском крае.
 Каменка (приток Северной) — река в Кемеровской области.
 Каменка (приток Стрелины) — река в Кемеровской области.
 Каменка (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Каменка (приток Тугояковки) — река в Кемеровской области.
 Каменка (приток Южной Уньги) — река в Кемеровской области.
 Каменка — приток Большого Улуя в Красноярском крае.
 Каменка — река в Новосибирской области, приток Здревы.
 Каменка (верхний приток Оби) — река в Новосибирской области.
 Каменка (нижний приток Оби) — река в Новосибирской области.
 Каменка (верхний приток Исети) — река в Свердловской области.
 Каменка (нижний приток Исети) — река в Свердловской области.
 Каменка (приток Пышмы) — река в Свердловской области.
 Каменка (приток Туры) — река в Свердловской области.
 Каменка (приток Киргизки) — река в Томской области.
 Каменка (приток Ушайки) — река в Томской области.
 Каменка (приток Балыксу) — река в Хакасии.
 Каменка (приток Санарки) — река в Челябинской области.
 Каменка — река в Челябинской области, приток Чумляка.

 Бассейн Енисея, Ангары
 Каменка (приток Ангары) — река в Красноярском крае.

 Бассейн Восточно-Сибирского моря
 Каменка (приток Колымы) — река в Якутии.
 Каменка (приток Тытыльваама) — река на Чукотке.

Бассейн Тихого океана
 Каменка (приток Уссури) — река в Приморском крае.
 Каменка (приток Лютоги) — река в Сахалинской области.
 Каменка (приток Тыми) — река в Сахалинской области.
 Каменка (река, впадает в Японское море) — река в Находке.

Украина 
 Каменка — река в Луганской области, приток Айдара.
 Каменка (приток Базавлука) — река в Днепропетровской области.
 Каменка — река в Донецкой области, приток Бахмута.
 Каменка — река в Днепропетровской области, приток Волчьей.
 Каменка — река в Запорожской области, приток Гайчура.
 Каменка (приток Днестра) — река на юго-западе Украины.
 Каменка (приток Западного Буга) — река во Львовской области.
 Каменка (приток Казака) — река в Харьковской области, приток Казака (протока Днепра).
 Каменка (приток Опира) — река во Львовской области.
 Каменка (приток Очеретоватой) — река в Донецкой области.
 Каменка (приток Роси) — река в Киевской и Житомирской областях.
 Каменка — река в Харьковской области, приток Северского Донца.
 Каменка — река в Житомирской области, приток Тетерева.
 Каменка — река в Молдавии, приток Прута. См. также 
 
 Западная Каменка — река в Мурманской области.